Rayne – parrocchia civile dell'Essex (Regno Unito)
 Rayne – città della parrocchia di Acadia, Louisiana (Stati Uniti d'America)
 Rayne – personaggio dei videogiochi BloodRayne